Sani Abacha (1943 - 1998) – generale e politico nigeriano
 Sari Abacha (1978 - 2013) – calciatore nigeriano